Simeó Estilita el Vell, asceta romà d'Orient del segle V
 Simeó Estilita el Jove o Simeó Taumastorites, religiós romà d'Orient del segle VI
 Simeó Tercer o Simeó Estilita Tercer, asceta romà d'Orient del segle VII